, è una serie di fan film tokusatsu prodotti dalla Daicon Films (ora Gainax). Sono una parodia del supereroe protagonista dello show della Toei Kaiketsu Zubat (creato da Shōtarō Ishinomori). 

Kaiketsu Noutenki ha lo stesso identico alter ego di Zubat, Ken Hayakawa, solo che è un giovane fanatico grasso e che indossa lo stesso identico abbigliamento da gringo. Nei panni di Noutenki, Ken Hayakawa è vestito con una tuta rosa e rossa (con un "no" / の sul petto), galosce e guanti blu, cappuccio bianco e casco giallo e guida uno scooter.

Film
Kaiketsu Noutenki (快傑のうてんき) agosto 1982, 15 minuti, video
Episodio: Ayaushi Shǒjo, Mekake no Kyǒfu (危うし少女、メカケの恐怖)
Kaiketsu Nōtenki 2 - Junai Minato-cho Hen (快傑の-てんき2 純愛港町篇 - Kaiketsu Nōtenki 2 - Junai Minato-cho Hen) marzo 1984, video
Kaiketsu Nōtenki in USA (快傑の-てんき in USA) giugno 1984, 4 minuti, video
Roleplaying Nōtenki in Seoul (ロールプレイングの-てんき in ソウル) agosto 1988, video

Tokusatsu